Les Martyrs de la Libération sont commémorés dans divers pays à travers des monuments ou des noms de rues :

Voir aussi : Liste de massacres perpétrés par les forces allemandes en France durant la Seconde Guerre mondiale

Plusieurs villages, tels que Dun-les-Places, sont des "villages martyrs de la Libération de 1944".

Un mémorial de vastes dimensions aux "Héros de la Résistance et aux martyrs de la Libération" aixois dans le cimetière Saint-Pierre à Aix-en-Provence.

Il existe plusieurs odonymes à la gloire des martyrs de la Libération :
 le quai des Martyrs-de-la-Libération à Bastia ;
 l'avenue des Martyrs-de-la-Libération à Compiègne ; 
 la rue des Martyrs-de-la-Libération à Le Creusot ;
 la place des Martyrs-de-la-Libération à Moulins ;
 la rue des Martyrs-de-la-Libération à Toulouse.

Sao Tomé-et-Principe 
 Le massacre de Batepá le , est commémoré sous le nom de Martires da Liberdade (Fête des martyrs de la Libération)